Plaats in Indonesië
 Nampu (Karangrayung), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Nampu (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Nampu (Gemarang), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java